Leal può riferirsi a vari termini:

Geografia
Aurelino Leal, Brasile
Leal (Dakota del Nord)
Leal (Estonia)
Leoberto Leal, Brasile
Sebastião Leal, Brasile

Organizzazioni 
Lega Antivivisezionista Onlus – Associazione nata a Milano nel 1978 che si batte contro la vivisezione animale

Persone
António Leal Moreira, compositore portoghese
Cláudio Ibrahim Vaz Leal, calciatore brasiliano
Diego Godín Leal, calciatore uruguaiano
Eugenio Leal, calciatore spagnolo
Hugo Leal, calciatore portoghese
José Leal, calciatore angolano naturalizzato portoghese
Juan de Valdés Leal, pittore spagnolo
Julián Leal, pilota automobilistico colombiano
Júlio César Leal, allenatore di calcio brasiliano
Luís Leal, calciatore saotomense
Yoandy Leal, pallavolista cubano naturalizzato brasiliano

Asteroidi
19426 Leal